Перретт (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1966) — австралийский политик, член Палаты представителей (с 2007).
  (род. 1984) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Монреаль Алуэттс» (2009, 2010).
  (1922—1989) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Южный Мельбурн».
  (род. 1954) — британский психолог, лауреат премии «Золотой мозг» фонда «Минерва» (2001), член Британской академии (с 2005).
  (род. 1994) — новозеландский игрок в регбилиг, полуфиналист Национальной регбийной лиги в составе клуба «Мэнли-Уорринга Си Иглз» (2019), брат Сэма Перретта.
  (род. 1960) — британская гребчиха на каноэ, участница Олимпийских игр (1980, 1984), сестра Сьюзи Перретт.
  (род. 1973) — британский игрок в регбилиг, полуфиналист Кубка мира в составе сборной Уэльса (1995).
 Перретт, Мартин — британский велогонщик, серебряный медалист чемпионата Веикобритании по мэдисону (1985).
  (род. 1952) — британский музыкант и продюсер, фронтмен рок-группы The Only Ones.
 Перретт, Поли (род. 1969) — американская актриса.
  (род. 1973) — британский футболист, финалист Высшего кубка Футбольной ассоциации Уэльса в составе клуба «Кардифф Сити» (2000).
 Перретт, Роджер — австралийский яхтсмен, чемпион мира в классе «420» в открытой категории (1995).
  (1909—1966) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Северный Мельбурн» и «Коллингвуд».
  (род. 1967) — британская гребчиха на каноэ, участница Олимпийских игр (1988), сестра Люси Перретт.
  (род. 1985) — новозеландский игрок в регбилиг, чемпион мира (2008), брат Ллойда Перретта.
  (род. 1991) — британский велогонщик, чемпион Великобритании в командной гонке преследования (2020), гонке за лидером (2021) и по мэдисону (2022).
  (род. 1982) — австралийский регбист, финалист Кубка Powergen в составе клуба «Сейл Шаркс» (2004).

См. также 
 Перрет
 Перет